«Графиня де Шарни́» () — историко-приключенческий роман французского писателя Александра Дюма, написанный в 1852-1856 годах. Является частью цикла «Записки врача» и продолжением романов «Жозеф Бальзамо», «Ожерелье королевы» и «Анж Питу».

Как пояснил Александр Дюма в своем предисловии к «Графине де Шарни», первоначально цикл должен был включать в себя шесть томов, но по просьбе Эмиля де Жирардена он был сокращен до объёма в четыре тома. Роман "Анж Питу" стал незавершенным, что объясняет его странный конец.

Роман завершает историю Андреа де Шарни, урождённой де Таверне, доктора Жильбера, их незаконнорождённого сына Себастьена и крестьянина Анжа Питу. Среди персонажей много исторических лиц — Мария-Антуанетта, Людовик XVI, Мирабо, Лафайет, Барнав, граф Калиостро.

Главные герои 
 Графиня Андре де Шарни — дочь барона, сестра Филиппа де Таверне и жена графа де Шарни. Также графиня де Шарни является фрейлиной Марии-Антуанетты Австрийской.
 Жозеф Бальзамо — появляется в романе под псевдонимом Барон Дзанноне и является генуэзским банкиром.
 Людовик XVI и члены королевской семьи.
 Оливье Шарни — влюблённый в Марию-Антуанетту благородный кавалер. Женился на Андре 4 года назад, чтобы спасти честь королевы, но чувствует все большее и большее притяжение к своей жене.
 Доктор Жильбер — персонаж также появляется в романе «Анж Питу», где является защитником главного героя. Студент Жозефа Бальзамо, который научил его гипнозу. В этом романе он врач дома Людовика XVI.
 Себастьен Жильбер — сын доктора Жильбера и Андре де Шарни, друг Питу.
 Катрин Бийо — дочь папаши Бийо, была влюблена в виконта Изидора де Шарни.
 Папаша Бийо — фермер, принявший идеи революции. Отец Катрин Бийо.
 Анж Питу — друг папаши Бийо, который разделил его революционные приключения в Париже. Был командиром Национальной гвардии Арамон. Питу тайно любит красавицу Кэтрин Бийо. Как и папаша Бийо, Питу стал свидетелем различных событий, которые потрясли революционный Париж.

Вторичные персонажи 
 Аббат Фортье — появляется в романе «Анж Питу», монархист в душе. Отвечает за образование Себастьяна Жильбера.
 Виконт Изидор — брат де Шарни.

Время повествования 
Действие романа происходит во время Великой французской революции, в период с 6 октября 1789 года по 15 февраля 1794 года.

Экранизации 
В 1989 году во Франции по мотивам романа был снят сериал «Графиня де Шарни»; режиссёр — Марион Сарро. Роль Андре сыграла Анн Жакмен, Жильбера — Ален Пайен, Филиппа де Мезон-Ружа — Патрис Александр.

Примечания

Литература 
 

Романы Александра Дюма (отца)
Книги о Великой французской революции
Приключенческие романы на французском языке